Везле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південний схід від Парижа, 100 км на захід від Діжона, 40 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 155 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 310,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Везле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Абатство Везле
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна